Psychostick peut faire référence à:

 Psychostick, un groupe de néo-métal américain originaire d'Arizona

 Psychostick, batteur lyonnais de formation rock, ayant rejoint les deux fondateurs du groupe le Peuple de l'Herbe.